Tiburon může být:

místopisné jméno
 Tiburon – město v Kalifornii
 Tiburon (Haiti) – město na Haiti
 Tiburon (ostrov) – ostrov v Mexickém zálivu
 Tiburonský poloostrov – region na Haiti

jiný význam
 Hyundai Coupé, v USA pod názvem Hyundai Tiburon – sportovní automobil

Rozcestníky - místopisné jméno